Chapelle Saint-Martin ou Chapelle de Saint-Martin  est un nom porté par différentes chapelles :

Belgique 
 Chapelle Saint-Martin de Lillois-Witterzée à Braine-l'Alleud (Brabant wallon).

France 
 Chapelle Saint-Martin-de-Saduran à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
 Chapelle Saint-Martin-de-Serres de Carpentras (Vaucluse) ;
 Chapelle Saint-Martin-de-la-Salle de Besplas à Villasavary (Aude) ;
 Chapelle Saint-Martin-des-Noyers à Martigné-Briand (Maine-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Martin-du-Cardonnet à Aumelas (Hérault) ;
 Chapelle Saint-Martin du château à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Saint-Martin-du-Sonnailler d'Aurons (Bouches-du-Rhône) ;
 Chapelle Saint-Martin d'Hymmeville à Quesnoy-le-Montant (Somme) ;
 Chapelle Saint-Martin du Beuvray (Saône-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Martin de Briançonnet (Alpes-Maritimes) ;
 Chapelle Saint-Martin de Caderousse (Vaucluse) ;
 Chapelle Saint-Martin de Châteauroux (Indre) ;
 Chapelle Saint-Martin de Fenollar à Maureillas-las-Illas (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Saint-Martin de Gémenos (Bouches-du-Rhône) ;
 Chapelle Saint-Martin de Latour-de-France (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Saint-Martin de Niort (Deux-Sèvres) ;
 Chapelle Saint-Martin d'Oltingue (Haut-Rhin) ;
 Chapelle Saint-Martin de Porrès (Paris) à Paris ;
 Chapelle Saint-Martin de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ;
 Chapelle Saint-Martin de Saint-Victor-la-Coste (Gard) ;
 Chapelle Saint-Martin de Surzac de Capendu (Aude) ;
 Chapelle de Saint-Martin las Oumettes (Gers).

Italie 
 Chapelle Saint-Martin, de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise (Pérouse).

Voir aussi 
 
 
 
 

Martin
~